Three Coins in the Fountain puede hacer referencia a:
Three Coins in the Fountain, película de 1954
Three Coins in the Fountain, canción de la película anterior
Tres monedas en la fuente (película de 1990), adaptación de 1990 de la película de 1954
Coins in the Fountain, novela de John Hermes Secondari que inspiró la película